Manset peut faire référence à :

Patronyme 

Gérard Manset (né en 1945), auteur-compositeur-interprète français ;

Titres 

Manset, un album de Gérard Manset paru en 1972 (parfois appelé Long long chemin ou L'album blanc)
Manset, un album de Gérard Manset paru en 1975 (parfois appelé Y a une route)
Patronyme français